Антал Мо́льнар (; 7 января 1890, Будапешт, Австро-Венгрия ныне Венгрия — 7 декабря 1983, там же) — венгерский музыковед, композитор, альтист и педагог.

Биография 
Учился в Музыкальной академии Ференца Листа в Будапеште по классам скрипки и композиции (у Виктора Херцфельда). В 1910—1912 годах занимался собиранием музыкального фольклора в восточных и северных районах Венгрии. С 1910 года играл на альте в лучших венгерских квартетах, в том числе в 1915—1917 годах в квартете с Эрнё Донаньи, Енё Хубаи и Енё Керпей. Работал в Будапеште. В 1912—1918 годах преподавал музыкально-теоретические предметы в альма-матер, в 1919—1959 годах — профессор теории музыки и камерного ансамбля. В своём творчестве опирался на романтиков (Франца Шуберта, Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса). Автор книг и статей по музыкальной эстетике и социологии, по истории европейской и венгерской музыки («История европейской музыки до 1750 г.», «Новая венгерская музыка», «Джаз»), монографий о творчестве Белы Бартока, Золтана Кодая, Лео Вайнера), учебников, рецензий. Писал псалмы и другие культовые хоровые сочинения, написал более 100 песен на стихи венгерских поэтов, романсы; занимался обработкой народных песен.

Сочинения 
 симфоническая увертюра Весна / Tavasz (1914)
 симфоническая увертюра Будапешт
 вариации на венгерскую тему (1927)
 сюита для двойного струнного оркестра (1928)
 концерт для виолончели с оркестром (1916)
 Музыка куруцев для 4 тарогато и камерного оркестра / Kuruc zene (1936)
 струнное трио
 квартет для флейты и струнного трио (1912)
 Данаиды для 3 женских голосов и оркестра (1926)
 Короткая месса / Missa brevis (1909)
 Stabat Mater
 пьесы для фортепиано 
 пьесы для органа

Литературные сочинения 
 Brahmsról; in: Nyugat, 1912/10.
 A zenetörténet szelleme; Franklin, Bp., 1914 (Olcsó könyvtár)
 Beethoven; Franklin, Bp., 1917 (Olcsó könyvtár)
 A hangviszonyok népszerű ismertetése; Rozsnyai, Bp., 1918
 Bach és Händel zenéjének lelki alapjai. Bevezető előadás hangversenyhez; Franklin, Bp., 1920 (Olcsó könyvtár)
 Az európai zene története 1750-ig; Franklin, Bp., 1920 (Kultúra és tudomány)
 Gyakorlókönyv a solfège tanítására; Rozsnyai, Bp., 1921
 Bartók. Két elégia elemzése; Pfeifer, Bp., 1923 (Zene-paedagógiai írások)
 Gyakorlókönyv példatár az összhangzattan tanításához. Elemzére szánt gyakorlatokkal és teljes leckegyűjteménnyel; Rozsnyai, Bp., 1923 (Az Országos M. Kir. Zeneművészeti Főiskola tananyaga)
 A zeneművészet könyve; Dante, Bp., 1923 (Műveltség)
 A zenetörténet szociológiája; Franklin, Bp., 1923 (Kultúra és tudomány)
 Wagner-breviárium. A mester írásai alapján szerk. Molnár Antal; Dante, Bp., 1924
 Az új zene. A zeneművészet legújabb irányainak ismertetése kultúretikai megvilágításban; Révai, Bp., 1926 (Új könyvek)
 Az új magyar zene. Előadás; Dante, Bp., 1926
 Zenepedagógiai kultúra. Segéd-tanulmány hangszertanítóknak, a zeneelmélet és szolfézs tanítóinak; Rozsnyai, Bp., 1926
 Bach. Magyar zenepolitika; Rózsavölgyi, Bp., 1927
 A zenei ritmus alapfogalmai. Elemi ritmika. Iskolai és magánhasználatra; Rozsnyai, Bp., 1927
 Beethoven a zenetudomány megvilágításában (1927)
 Bevezetés a zenekultúrába. A zeneművészet barátainak; Dante, Bp., 1928 (Műveltség)
 Jazzband; Dante, Bp., 1928
 Kánon-gyüjtemény l-III.; s.n., 1928, Bp.
 Bevezetés a mai muzsikába; szerzői, Bp., 1929
 Az egyházi zene története rövid áttekintésben; Egri Nyomda, Eger, 1929
 Fizika és muzsika; szerzői, Bp., 1929
 Zongoramuzsika története (1929 Zenei Szemle)
 Operaismertetők c. sorozatban Verdi Rigoletto-járól írt (1929)
 Csokonai és a műdal; Városi Nyomda, Debrecen, 1929
 Bartók zongoraversenyéről szóló elemzése a Universal Editon-nál jelent meg (1930)
 A gyermek és a zene; Somló Béla, Bp., 1933 (Népszerű zenefüzetek, 1.)
 A zenetörténet megvilágítása; szerzői, Bp., 1933
 A könnyűzene és társadalmi szerepe; Sárkány Nyomda, Bp., 1935 (Társadalompolitikai könyvtár)
 Zeneesztétika és szellemtudomány; szerzői, Bp., 1935
 Kodály Zoltán; Somló Béla, Bp., 1936 (Népszerű zenefüzetek, 4.)
 Liszt Ferenc alkotásai az esztétika tükrében; Somló, Bp., 1936
 Magyar-e a cigányzene?; szerzői, Bp., 1937
 A ma zenéje; Somló, Bp., 1937 (Népszerű zenefüzetek)
 Zeneesztétika; szerzői, Bp., 1938
 Mi a zene? Részlet a zeneesztétikából; Nemzeti Könyvkiadóvállalat, Debrecen, 1939
 Az óvodáskorú gyermek zenei nevelése; Rózsavölgyi, Bp., 1940
 Rövid népszerű zeneesztétika a nagyközönség számára; Széchenyi, Bp., 1940
 Összhangzattan mint melléktárgy iskolai és magánhasználatra az 1. akadémiai osztály tanulói számára; 2. jav. kiad.; Dante, Bp., 1943
 Kálmán Györggyel és Senn Irénnel zongoraiskolát adott ki
 Szabolcsi Bence és Tóth Aladár: Zenei lexikon (18-19. sz.-i zeneszerzők, előadóművészek; zeneelmélet, zeneesztétika; történeti és esztétikai összefoglalások)
 Népszerű zenefüzetek (1933-40)
 A zene és az élet; Dante, Bp., 1946; (Dante új könyvtár)
 Bartók művészete. Emlékezésekkel a művész életére; Rózsavölgyi, Bp., 1948
 Az új muzsika szelleme; Dante, Bp., 1948
 1957-től Kis Zenei Könyvtár sorozat
 Johannes Brahms; Gondolat, Bp., 1959 (Kis zenei könyvtár)
 Repertórium a barokk zene történetéhez; Zeneműkiadó, Bp., 1959
 Írások a zenéről. Válogatott cikkek és tanulmányok; sajtó alá rend. és jegyz. Bónis Ferenc; Zeneműkiadó, Bp., 1961 (Magyar zenetudomány)
 A zenéről. Népszerű előadások; Zeneműkiadó, Bp., 1963
 A német zene 1750-től napjainkig; Zeneműkiadó, Bp., 1964 (Bibliotheca musica)
 A Léner-vonósnégyes; Zeneműkiadó, Bp., 1968 (Nagy magyar előadóművészek)
 Zenéről mindenkinek. Zenei alapismeretek; s.n., Bp., 1968 (Minerva zsebkönyvek)
 A zeneszerző világa; bev., jegyz. Vitányi Iván, Tóth Margit; Gondolat, Bp., 1969
 Gyakorlati zeneesztétika; bev. Uifalussy József; Zeneműkiadó, Bp., 1971
 A halállátó. Boëthius, a nagyhírű római zenész és államférfi regényes önéletrajza a VI. századból. Latinból ford. Molnár Antal; Magvető, Bp., 1971
 Magamról, másokról; Gondolat, Bp., 1974
 Zenekultúra; Zeneműkiadó, Bp., 1975
 Eretnek gondolatok a muzsikáról; Gondolat, Bp., 1976
 A zene birodalmából; Gondolat, Bp., 1979
 Romantikus zeneszerzők; Magvető, Bp., 1980
 Eszmények, értékek, emlékek; sajtó alá rend. Bónis Ferenc; Zeneműkiadó, Bp., 1981
 Boëthius boldog fiatalsága. Demény János válogatása Molnár Antal leveleiből és írásaiból; szerk. Demény János; Magvető, Bp., 1989
 Brahms; szerk. Varga Péter; Palatinus, Bp., 1997

Награды 
 1957 — Премия имени Кошута
 ? — Премия имени Баумгартена

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 352 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 

Историки музыки
Музыкальные эстетики
Преподаватели Музыкальной академии Ференца Листа
Лауреаты премии имени Баумгартена
Лауреаты премии Кошута